Gonsalves ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gonsalves (1927–2012), indischer Filmmusikkomponist
 Billy Gonsalves (1908–1977), US-amerikanischer Fußballspieler
 Braz Gonsalves (* 1934), indischer Jazzmusiker
 Colin Gonsalves (* 1952), indischer Menschenrechtsaktivist
 Compton Gonsalves (1926–2012), Radrennfahrer aus Trinidad und Tobago
 Dennis Gonsalves (* 1943), US-amerikanischer Phytopathologe
 Elias Gonsalves (* 1961), indischer Priester, Bischof von Amravati 
 Gabriel Gosálvez Tejada (1899–1957), bolivianischer Politiker und Diplomat
 Jason Gonsalves (* 1992), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Kartiki Gonsalves (* 1986), indische Dokumentarfilmerin, Fotojournalistin und Filmregisseurin
 Paul Gonsalves (1920–1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ralph Gonsalves, Regierungschef von St. Vincent und die Grenadinen
 Raul Nicolau Gonsalves (1927–2022), indischer Geistlicher, Patriarch von Ostindien und Erzbischof von Goa und Damão
 Rob Gonsalves, kanadischer Künstler
 Vic Gonsalves, niederländischer Fußballspieler
 Virgil Gonsalves (1931–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker